Thouinia är ett släkte av kinesträdsväxter. Thouinia ingår i familjen kinesträdsväxter.

Dottertaxa till Thouinia, i alfabetisk ordning 

 Thouinia acuminata
 Thouinia acunae
 Thouinia baracoensis
 Thouinia brachybotrya
 Thouinia canescens
 Thouinia clarensis
 Thouinia cubensis
 Thouinia discolor
 Thouinia domingensis
 Thouinia elliptica
 Thouinia holguinensis
 Thouinia hypoleuca
 Thouinia leonis
 Thouinia macroptera
 Thouinia maestrensis
 Thouinia milleri
 Thouinia patentinervis
 Thouinia pringlei
 Thouinia pseudopunctata
 Thouinia punctata
 Thouinia racemosa
 Thouinia reticulata
 Thouinia rotundata
 Thouinia serrata
 Thouinia simplicifolia
 Thouinia striata
 Thouinia stricta
 Thouinia tomentosa
 Thouinia trifoliata
 Thouinia velutina
 Thouinia villosa

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter
Thouinia